

Geografia 
Figueras – nome castigliano di Figueres, comune spagnolo della Catalogna

Persone 
 Estanislao Figueras (1919-1982) – primo presidente della Prima Repubblica spagnola
 Giuliano Figueras (1976) – ciclista su strada italiano 
 Isidro Sánchez García-Figueras (1936-2013) – calciatore spagnolo
 Jordi Figueras (1987) – calciatore spagnolo
 Marcelo Figueras (1962) – scrittore, sceneggiatore giornalista argentino
 Montserrat Figueras (1942-2011) – soprano spagnola
 Juliette Figueras (1929) – modella francese
 Pol Figueras (1998) – cestista spagnolo
 Tomás García Figueras (1892-1981) – militare spagnolo